Der Young Africans FC (für Young Africans Football Club) steht für:

 Young Africans FC (Gambia)
 Young Africans FC (Tansania)